Obadi est un toponyme qui peut désigner :
 Obadi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Obadi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie.